

Anno 
 467 o 467 a.C.

Codici 
 467 (astronomia) – Codice che designa l'Osservatorio astronomico Auckland Observatory, presso Auckland, nell'Isola del Nord, in Nuova Zelanda

Matematica 
 467 – numero